Francesco Fontana peut désigner :
 Francesco Fontana (~1585-1656), un astronome et un avocat italien ;
 Francesco Fontana (1668-1708), un architecte et ingénieur baroque italien ;
 Francesco Fontana (1750-1822), un cardinal italien.